Le Vingulmark est un petit royaume de Norvège de l'époque des Vikings, autour du fjord d'Oslo. En plus des communes actuelles de Oslo, Bærum, Asker, Røyken, Hurum, Lier and Eiker, il aurait également compris, à son apogée, le comté d'Østfold.

Il aurait été conquis par Harald , roi de Norvège, lorsqu'il unifia le royaume.

Voici quelques noms connus de rois du Vingulmark :
 Gudröd le Roi chasseur, hérita de la moitié du Vingulmark ;
 Alfgeir (vieux norrois : Álfgeir) ;
 Gandalf Alfgeirsson ;
 Halfdan le noir ;
 Olaf Haraldsson ;
 Tryggve Olafsson ;
 Harald Grenske, 976-987 ;
 Svein Alfivuson, 1030-1035.

Voir aussi 

 Région de Viken, fortifiée durant les Grandes migrations.

Notes 

Vingulmark
Vingulmark
Royaume du Vingulmark